Var (departement), een departement in Frankrijk
Vár, een Noordse godin
Var (rivier), een rivier in Frankrijk
een jonge stier
Variëteit (biologie), met officiële afkorting 'var.'
Wederverkoper (value-added reseller) 
Van Amersfoort Racing, een Nederlands raceteam
Verenigde Arabische Republiek, de federatie van Egypte en Syrië van 1958 tot 1961
Verklaring arbeidsrelatie, een verklaring over het betalen van belasting en sociale premies
Verpleegkundige en verzorgende adviesraad
Vlaamse Audiovisuele Regie, een mediacentrale, dochteronderneming van de VRT
Voltampère reactief
Voorziening Algemene Reserve, een voorziening op de balans van een onderneming voor nog niet gespecificeerde zaken
Vrij-Antirevolutionaire Partij, een voormalige politieke partij in Nederland
Video assistant referee, een videoscheidsrechter
<var> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen